* «Роль» () — польский короткометражный фильм-драма 1971 года, режиссёр Кшиштоф Занусси
 «Роль» — российский фильм-драма 1993 года, режиссёр Елена Райская
 «Роль» — российский короткометражный фильм 2012 года, режиссёр Михаил Корнилов
 «Роль» — российский фильм-драма 2013 года, режиссёр Константин Лопушанский